Galant steht für:

 galant, zuvorkommendes Verhalten 
 Mitsubishi Galant, Automodell
 Mitsubishi Galant EA0, Automodell
 Bussière-Galant, Gemeinde in Frankreich

Galant ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Galant (* 1952), polnischer Leichtathlet
 Jacqueline Galant (* 1974), belgische Politikerin
 Joaw Galant (* 1958), israelischer Generalleutnant und Politiker
 Martyna Galant (* 1995), polnische Leichtathletin
 Radosław Galant (* 1990), polnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Galante Poesie, Lyrikgattung
 Galanter Roman, Romangattung
 Galanteriewaren, eine veraltete Bezeichnung für modische Accessoires
 Gallant
 Galland